Verze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Verzé, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Litauen 

 Veržė, vattendrag, 

Robotskapade Litauenförgreningar